Schloss Hechingen steht für:

 Altes Schloss Hechingen
 Neues Schloss Hechingen